Molekulska formula -{C24H32N2O2}- se može odnositi na:

 Eprazinon
 R-30490